Chanchoquín puede referirse a dos localidades aledañas de la Región de Atacama, Chile

 Chanchoquín Grande, caserío de aproximadamente 109 habitantes.
 Chanchoquín Chico, caserío de aproximadamente 184 habitantes.